Таврийский сельский совет (укр. Таврійська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Таврийский сельский совет — входит в состав Акимовского района Запорожской области.
 Таврийский сельский совет — входит в состав Весёловского района Запорожской области.
 Таврийский сельский совет — входит в состав Голопристаньского района Херсонской области.
 Таврийский сельский совет — входит в состав Скадовского района Херсонской области.
 Таврийский сельский совет — входит в состав Токмакского района Запорожской области.